Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaje se probojovaly čtyři dvojice. Obhájcem titulu byl druhý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který skončil ve druhém kole na raketách britské dvojice Jay Clarke a Marcus Willis.

Henri Kontinen, Marcelo Melo a Jamie Murray do turnaje vstoupili jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Po vyřazení Murrayho ve druhém kole se po grandslamu na čelo klasifikace vrátí Melo, který potřeboval postoupit o kolo dále než Kontinen. V semifinále s Kubottem vyřadili finskou světovou jedničku s Peersem po pětisetové bitvě.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové šestnáctky Olivera Maracha s Matem Pavićem po pětisetové bitvě, když rozhodující set skončil poměrem gamů 13–11. V poslední hře si Pavić poprvé v utkání prohrál vlastní servis. Za nejdelším wimbledonským finále v mužském deblu zaostal zápas časem 4.40 hodin o 21 minut.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů, rozdělili si částku 400 000 liber a získali sedmou společnou trofej, první grandslamovou jako pár a každý z nich druhou v mužské grandslamové čtyřhře. Kubot vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství. Pro každého z nich se jednalo o premiérový wimbledonský titul z mužského debla.

Kubot s Melem potvrdili dominanci v travnaté části sezóny 2017, když vyhráli všech 14 zápasů a vybojovali tři trofeje. Před Wimbledonem triumfovali i na Gerry Weber Open a Ricoh Open.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo, skreč)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor' (2. kolo)
 Florin Mergea /  Ajsám Kúreší (3. kolo)  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017